Евна́пий (, ок. 347, Сарды — ок. 420) — византийский историк и софист.

Учился в лидийском городе Сарды у неоплатоника Хрисанфия, будущего воспитателя императора Юлиана Отступника, продолжал обучение в Афинах у христианина Проэресия. Написал историческую хронику, прослеживающую события до начала V века, центральное место в ней отведено правлению императора Юлиана, которому дана высокая оценка. В то же время Евнапий критиковал деяния Константина Великого, называя его «врагом и убийцей философов» в своем труде «Жизнеописания софистов» (405).

Литература 
«История»:
 Эвнапий Сардиец. История. // Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Магистр, Менандр, Кандид Исавр, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. Г.С. Дестуниса. – СПб., 1860.
 переизд.: (Сер.: «Византийская историческая библиотека»). – Рязань: Александрия, 2003. – 432 с. – С. 62 – 143.

«Жизни софистов»:
 Греческий текст (издание 1878 года)
 Отрывок: Памятники византийской литературы IV – IX веков. / Отв. ред. Л.А. Фрейберг. – М.: Наука, 1968. – С. 148 – 150.
 Евнапий. Жизни философов и софистов / Пер. с греч. Е.В. Дарк, М.Л. Хорькова // Римские историки IV века / Отв. ред. М.А. Тимофеев. – М.: РОССПЭН, 1997. – 384 с. – (Сер.: «Классики античности и средневековья»). – С. 225 – 296.
Евнапий. Жизни философов и софистов. – ... Директ-медиа, 2008. – 179 с. – ISBN 9785998916397
 Robert J. Penella: Greek Philosophers and Sophists in the Fourth Century A.D. Studies in Eunapius of Sardis / Francis Cairns. – Leeds, 1990. – ISBN 0-905205-79-0

Примечания

Ссылки 
 Византийский толковый словарь

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие историки
Историки Византии
Историки V века
Писатели Византии
Историки Древнего Рима
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Позднеантичные язычники